Karlsruhe Open 2022  właśc.  Liqui Moly Open Karlsruhe 2022  – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 rozgrywany w dniach 10-15 maja 2022 roku w Karlsruhe na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022 w Niemczech
Turnieje tenisowe rozgrywane na nawierzchni ceglanej
Turnieje tenisowe WTA 125